Пальмано́ва:

 Пальманова — коммуна в провинции Удине (Италия).
 Пальманова — город на острове Мальорка в Испании.